Los Álamos kan syfta på:

Chile 

 Los Álamos, Región del Biobío, Provincia de Arauco,

Mexiko 

 Los Álamos, Silao de la Victoria, 
 Los Álamos, Celaya, 
 Los Álamos, León, 
 Los Álamos, Hidalgo, Tulancingo de Bravo,

Se även
 Los Alamos i USA